Poerema bezeichnet:

 Poerema (Ailelo), ein osttimoresisches Dorf im Suco Ailelo, Gemeinde Ermera
 Poerema (Aldeia, Fatubolo), eine osttimoresische Aldeia im Suco Fatubolo, Gemeinde Ermera
 Poerema (Ort, Fatubolo), ein osttimoresisches Dorf in der gleichnamigen Aldeia
 Poerema (Goulolo), ein osttimoresisches Dorf im Suco Goulolo (Cailaco), Gemeinde Bobonaro

Siehe auch:
 Porema